Estrelas
Mu1 Octantis
Mu2 Octantis

Desambiguações de astronomia